Амандус је југословенски филм из 1966. године. Режирао га је Франце Штиглиц а сценарио је написао Андреј Хиенг по делу Ивана Тавчара.

Улоге 

|-
|Миха Балох || Лука 
|-
|Деметер Битенц ||Други коњушар
|-
|Фрањо Блаж || Сељански свештеник
|-
|Милан Брезигар || 
|-
|Марјан Брезник || 
|-
|Лаци Чигој || 
|-
|Јоже Чук || 
|-
|Јанез Ержен ||Човек са тамном косом
|-
|Макс Фуријан || 
|-
|Нико Горшич || 
|-
|Јанко Хочевар || 
|-
|Тоне Хомар || Брадоња
|-
|Минца Јерај || Други просјак
|-
|Јанез Јерман || 
|-
|Павле Кович || Јаки свештеник
|-
|Борис Краљ || Амандус 
|-
|Александер Кросл ||Јернеј
|-
|Тоне Кунтнер || Свештеник 
|-
|Андреј Курент || Ребел 
|-
|Вида Левстик || Висока жена
|-
|Марјан Ломбар || 
|-
|Франц Марковчић || 
|-
|Метод Маyр || 
|-
|Бранко Миклавц || Лопов
|}
Остале улоге  ▼
|-
|Кристијан Муцк || Јанез 
|-
|Франц Пенко || 
|-
|Душа Почкај || 
|-
|Карел Погорелец || Мршав човек
|-
|Тоња Понебшек || 
|-
|Наце Рес || 
|-
|Јоже Розман || 
|-
|Лојзе Розман || 
|-
|Перо Скерл ||
|-
|Владимир Скрбиншек || 
|-
|Тоне Слодњак || Симон 
|-
|Златко Шугман || Шолар
|-
|Славко Швајгер || 
|-
|Арнолд Товорник || Први војник
|-
|Даре Улага || Трећи коњушар
|-
|Габријел Вајт || 
|-
|Јуре Визјак || 
|-
|Јанез Врховец || 
|-
|Стево Жигон || Жан
|-
|Јоже Зупан || Матевж
|-
|Анка Зупанц || Катарина 
|}

Спољашње везе 
 

Филмови 1966.
Словеначки играни филмови
Југословенски играни филмови (сло)
Југословенски играни филмови
Словеначки филмови
Југословенски филмови